

Musica 
 Controversy – album di Prince del 1981
 Controversy – singolo di Prince del 1981, dall'albumo omonimo
 Controversy – album di Willie D del 1989
 Controversy – singolo di Natalia Kills del 2012, dall'album Trouble

Televisione 
Controversy – film TV diretto da Glenn Ficarra e John Requa nel 2017